Celle (stad), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Landkreis Celle, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Cellé, Frankrijk

Zie ook
La Celle (doorverwijspagina)